Arzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Helmtraut Arzinger-Jonasch (1935–2007), deutsche Chirurgin und Hochschullehrerin
 Rudolf Arzinger (1922–1970), deutscher Völkerrechtler und Jurist

Siehe auch:
 Artzinger